Nialaphodius är ett släkte av skalbaggar. Nialaphodius ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Nialaphodius